Карл Крузе́:
 Крузе, Карл Густав (?—1732) — шведский генерал от кавалерии, сподвижник Карла XII, участник Северной войны.
 Крузе, Карл Фёдорович (1727—1799) — российский врач немецкого происхождения, педагог.